Prisoja est un toponyme qui peut désigner :
 Prisoja, un village du Monténégro situé dans la municipalité d'Andrijevica ;
 Prisoja, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Podgorica.